Анато́лий Зими́н: 
 Зимин, Анатолий Алексеевич (род. 1942) — советский футболист.
 Зимин, Анатолий Иванович (1895—1974) — советский учёный-металлург.
 Зимин, Анатолий Иванович (1917—2006) — советский легкоатлет, тренер.